Plaatsmolen (Oedelem)
Plaatsmolen (Pittem)